Miejscowości w Polsce
 Otoki – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Otoki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie

Miejscowości na Białorusi 

 Otoki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Linki zewnętrzne